El término Honor Thy Father puede hacer referencia a:
Honor Thy Father, un libro de Gay Talese.
Honor Thy Father, una canción del grupo Dream Theater
Honor Thy Father, un episodio de la serie Arrow